Lora novaiasemliensis är en snäckart som först beskrevs av Leche 1878.  Lora novaiasemliensis ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
novaiasemliensis